Bickes steht für:
 Theodor Bickes,(1868–1933), ein   Politiker der DVP in Württemberg 
 Geisepitter oder Bickes, eine deutsche Süßkirschsorte